Die 41. Tour of the Alps 2017 war ein Straßenradrennen in Italien und Österreich. Es führte vom österreichischen Bundesland Tirol in Richtung Trentino/Südtirol in Norditalien. Das Etappenrennen fand vom 17. bis zum 21. April 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 2.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 
Die zweite Etappe musste wegen Schneefalls und kühler Temperaturen von 195,5 auf 140,5 Kilometer verkürzt werden. Die Etappe startete in Sterzing/Italien. Dadurch entfiel die Bergwertung am Brennerpass (Kategorie 1).

Die dritte Etappe musste ebenfalls wegen Schneefalls und kühler Temperaturen von 143,1 auf 137,5 Kilometer verkürzt werden. Somit entfiel die Bergwertung am Würzjoch (Kategorie 1).

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017
Sportveranstaltung in Tirol
Straßenradrennen in Österreich